Timothy Arias (Alajuela, Costa Rica, 30 de septiembre de 2004) es un futbolista costarricense que juega como centrocampista en el UCF Knights de la División I de la NCAA de Estados Unidos.

Trayectoria

UCF Knights 
El 4 de febrero de 2022, se hace oficial el fichaje de Timothy Arias, al equipo universitario estadounidense, el club UCF Knights que milita la División I de la NCAA.

Selección nacional

Categorías inferiores

Torneo Uncaf Sub-19 
Fue convocado por el técnico Vladimir Quesada para representar a la Selección sub-20 de Costa Rica para el Torneo Uncaf Sub-19 con sede en Belice.

Disputó todos los partidos del torneo, contra las selecciones de Panamá, Guatemala y Puerto Rico, empatando sin anotaciones contra Panamá (0-0), empatando nuevamente, pero esta vez contra Guatemala, dejando el marcador 1-1, y con un marcador superior ante Puerto Rico (4-1). Logrando clasificar a la final contra la selección de El Salvador.

El 30 de abril, se da la esperanzada final entre ambas selecciones, Timothy, como lo venía haciendo normalmente, aparece en la alineación titular, contra los salvadoreños, en el primer tiempo se veía que El Salvador lograba ganar el compromiso con una leve ventaja que los ponía campeones (1-2), en el segundo tiempo, caen las lluvias de goles entre ambas selecciones, donde se vio el coraje entre ambos, con el pitazo final, Costa Rica lograba vencer ante El Salvador con el marcador 5-4, Timothy alzaba su título internacional con los costarricenses con sede en Belice.

Campeonato Sub-20 de la Concacaf 
Fue convocado el 9 de junio de 2022 para seguir con el proceso del técnico Vladimir Quesada, pero esta vez para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf con sede en Honduras.

El 18 de junio de ese mismo año, Timothy realizaba su debut en dicho torneo contra Jamaica, disputando el encuentro en la alineación titular, donde fue sustituido al minuto 65 en el empate contra los jamaiquinos 1-1. En el segundo partido se enfrentaban ante la modesta selección de Antigua y Barbuda, Timothy aparece en el banco de suplencia en esta ocasión, entrando al terreno de juego al minuto 70, con victoria para los costarricenses (0-3). En el tercer partido de fase de grupos, se enfrentaban ante el país anfitrión del torneo, Honduras, Timothy aparece en la alineación titular del juego, disputando 65 minutos del partido, con derrota para los ticos (1-0), posicionándose en fase de grupos en el puesto 2° con 4 puntos, clasificando a octavos de final.

La selección de Costa Rica en octavos de final se enfrentaban ante Trinidad y Tobago, Timothy repite su titularidad en el encuentro, disputando todo el partido en la victoria para los ticos en el marcador 4-1, logrando ser la primera selección clasificada en clasificar a cuartos de final. En cuartos de final, se enfrentaban ante el vigente campeón de dicha categoría, la selección de Estados Unidos, Timothy vuelve a aparecer en la alineación titular contra los estaunidenses, disputando todo el partido con derrota 2-0, perdiendo la oportunidad de clasificar a semifinales y sin obtener un boleto a la Copa Mundial Indonesia 2023.

Participaciones internacionales

Clubes

Palmarés

Títulos internacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Timothy Arias en Transfermarkt.
 Página oficial de Timothy Arias en Instagram.

Futbolistas de Costa Rica